

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 2
 Pilczyca – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka 
 Pilczyca – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko